Bereitschaftstasche bezeichnet:

 Bereitschaftstasche (Feuerwehr), Freizeittasche für Angehörige von Feuerwehr und anderen Rettungsdiensten
 Bereitschaftstasche (Fotografie), schützende Kameratasche mit schneller Einsatzbereitschaft